Ljestvice liga četvrtog ranga hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1997./98.

Ljestvice

Međužupanijska liga Istok

Poveznice 
 1.A HRL 1997./98.
 1.B HRL 1997./98.
 2. HRL 1997./98.

Izvori 
 Virovitički List, br. 24/1998 (2293) str. 15 izdano 19. lipnja 1998.

1997-98
m-4